La Polska Liga Siatkówki 2021-2022, 86ª edizione della massima serie del campionato polacco di pallavolo maschile, si è svolta dal 1º ottobre 2021 al 26 maggio 2022: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club polacche e la vittoria finale è andata per la nona volta allo .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate: le prime otto classificate hanno avuto accesso ai play-off scudetto, la nona e la decima classificata hanno avuto accesso alla finale per il nono posto, l'undicesima e la dodicesima classificata hanno avuto accesso alla finale per l'undicesimo posto e l'ultima classificata ha avuto accesso allo spareggio promozione-retrocessione.
 Play-off scudetto, disputati con:
 quarti di finale e semifinali, giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
 finale per il terzo posto e finale, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Le due eliminate ai quarti di finale dei play-off scudetto meglio classificate nella regular season hanno acceduto alla finale per il quinto posto, giocata con gare di andata e ritorno (in caso di parità di vittorie si è disputato un golden set).
 Le due eliminate ai quarti di finale dei play-off scudetto peggio classificate nella regular season hanno acceduto alla finale per il settimo posto, giocata con gare di andata e ritorno (in caso di parità di vittorie si è disputato un golden set).
 Finale per il nono posto, giocata con gare di andata e ritorno (in caso di parità di vittorie si è disputato un golden set).
 Finale per l'undicesimo posto, giocata con gare di andata e ritorno (in caso di parità di vittorie si è disputato un golden set).
 Spareggio promozione-retrocessione con la vincitrice dei play-off della I liga, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: la vincente ha ottenuto il diritto a partecipare alla Polska Liga Siatkówki 2022-23, mentre la perdente è stata relegata in I liga 2022-23.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Classifica avulsa.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Qualificata alla finale nono posto.
      Qualificata alla finale undicesimo posto.
      Qualificata allo spareggio promozione-retrocessione.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Finale 5º posto

Tabellone

Risultati

Finale 7º posto

Tabellone

Risultati

Finale 9º posto

Tabellone

Risultati

Finale 11º posto

Tabellone

Risultati

Spareggio promozione-retrocessione

Tabellone

Risultati

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022